Copyright law steht für:
 Copyright law (Singapur), siehe Recht Singapurs #Copyright law
 Copyright law (Vereinigtes Königreich)
 Copyright law (Vereinigte Staaten)

Siehe auch:
 Urheberrecht
 Copyrightzeichen ©